Ла́дожская у́лица — улица в Центральном административном округе Москвы между Бауманской и Малой Почтовой улицами.

Происхождение названия 
Название возникло в XVIII веке от фамилии домовладелицы Новоладожской (её предки, видимо, были выходцами из Новой Ладоги на Волхове), в доме которой находился кабак «Ладуга» (не исключено, что ассоциацией с Ладожским озером было обусловлено переименование соседнего переулка в Волховский). Другие источники выводят название непосредственно из названия кабака («фартины»). Какое-то время часть улицы, примыкающая к нынешней Бауманской улице, называлась Синявинский переулок — по домовладельцу адмиралу Синявину. Часть же улицы, когда-то примыкавшая к Яузе, называлась Цыганов переулок — по фамилии содержателя бань Цыганова.

История 
Расположена в центре исторического района Москвы — Немецкая слобода. Проходит рядом с тем местом, где в XVIII—XIX находился Немецкий рынок.

Описание 
Начинается улица Ладожская пересечением с улицей Бауманская в непосредственной близости от того места, где стоял дом, в котором родился А.С. Пушкин, заканчивается пересечением с Малой Почтовой  улицей и Третьим транспортным кольцом. Часть улицы с 2017 года является пешеходной. Здесь высажены деревья и обустроены зоны отдыха, дорожки замощены плиткой. Фонари на территории оснащены цветной подсветкой. В рамках благоустройства также был обустроен сквер между Ладожской улицей и улицей Фридриха Энгельса: здесь разбита зона для выгула собак и игровая площадка для детей, стилизованная под старую мельницу.

Учреждения и организации

По нечётной стороне 
 № 11 — здание XIX века, незаконно частично снесено по заказу ООО «СМ капитал» зимой 2014 года при проведении ремонтных работ.

По чётной стороне

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Басманного района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Учреждения по Ладожской улице.